AXM peut signifier :
  ;
  ;
 AXM, une revue gay, du même éditeur que Gay Times.